Николай Николаевич Кутлер (1859—1924) — российский государственный деятель, публицист.

Биография 
Родился в Уфе  года в обрусевшей немецкой дворянской семье, имевшей корни в родовитом Вюртембергском дворянстве. Его отец, Николай Фёдорович (1826—1887), был адъютантом графа Перовского в Оренбурге, затем графа Тотлебена, а выйдя в отставку с военной службы, занимал до 1875 года должность председателя Орловской губернской земской управы. Дед, Фёдор Львович Кутлер, был участником заграничного похода русской армии в 1813—1814 годах.

После окончания в 1882 году юридического факультета Московского университета Н. Н. Кутлер три года работал помощником присяжного поверенного, а затем перешёл на государственную службу в Министерство финансов.

Женился на Александре Николаевне Страховой.

На государственной службе 
В 1890—1892 годах был управляющим Симбирской казённой палатой. В 1892—1899 годах был вице-директором, а затем (1899—1904) директором Департамента окладных сборов Министерства финансов. По поручению учреждённой императором при министерстве финансов комиссии для пересмотра устава о земских повинностях, в 1894 году он подготовил «Краткий исторический очерк и обзор современного состояния законодательства о земских повинностях», «Проект главных оснований преобразования земских повинностей» и «Объяснительную записку» к «Проекту».

С 1901 года — .

Был назначен 18 ноября 1904 года товарищем министра внутренних дел, а 20 января 1905 года — товарищем министра финансов. С 18 апреля 1905 года одновременно стал управляющим государственными Дворянским и Крестьянским земельными банками.

С 28 октября 1905 года был главноуправляющим землеустройством и земледелием в Совете министров и членом Государственного совета. В «Воспоминаниях» С. Ю. Витте так объяснил свой выбор: На Кутлере я остановился как на одном из наиболее деловых сотрудников моих во время управления мною финансами империи и как на человеке чистом и вообще весьма порядочном.
Витте поручил Кутлеру подготовку проекта земельной реформы. По требованию консервативной дворянской оппозиции вышел в отставку 4 февраля 1906 года из-за предложенного им проекта отчуждения части помещичьих земель (сдаваемой в аренду) в пользу малоземельного крестьянства.

Межреволюционный период 

С 1906 года — кадет, член ЦК партии, соавтор кадетской аграрной программы.

В 1907 году был избран во 2-ю Государственную Думу; в 3-ю Госдуму не баллотировался, однако в 1909 году прошёл в неё, баллотировавшись на место, освободившееся после исключения депутата от Петербурга А. М. Колюбакина.

В 1913 году занялся публицистикой — автор статей в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона.

Член акционерного общества соединённых заводов «Донецкий» и «Союз», член Совета Азовско-Донского банка. В период Первой мировой войны — член Центрального Военно-промышленного комитета.

Жизнь после революции 

Был избран депутатом Учредительного собрания от кадетской партии.  Первый раз арестован большевиками 29 декабря 1917 года. При его задержании возникла словесная перепалка между революционными солдатами, переросшая в стрельбу, Кутлер был случайно ранен в ногу и попал под конвоем в госпиталь. Освобождён 26 января 1918, после чего, по всей вероятности, и произошла его встреча с В. И. Лениным, изображённая на картине художника И. А. Владимирова.

Арестовывался большевиками 4 раза и около года провел в советской тюрьме. В. Ф. Климентьев в своих воспоминаниях описал встречу с Кутлером в Бутырской тюрьме после третьего ареста:

1 июня 1919 года, через несколько дней после выхода из тюрьмы, вступил в должность заведующего сметным отделом Народного банка РСФСР.

В 1921 году входил во Всероссийский комитет помощи голодающим, в связи с чем 27 августа 1921 года был снова арестован. Через месяц был освобождён, по предложению наркома финансов Н. Н. Крестинского вновь принят на советскую службу и введён в состав правления Госбанка РСФСР. Также работал в Наркомфине и был одним из организаторов денежной реформы 1922—1924 годов, в ходе которой была введена новая валюта, обеспеченная золотом. Его подпись — на советских червонцах 1922 года. Нарком Г. Я. Сокольников пытался ввести Кутлера в состав коллегии Наркомфина, но категорические возражения председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского на заседании Политбюро в мае 1922 не позволили принять это решение. Экономист З. С. Каценеленбаум, работавший с Кутлером в правлении Госбанка с момента его учреждения, так описывал его роль:
В качестве одного из создателей червонца Николай Николаевич принял самое близкое участие в разработке наших эмиссионных законов. Им был разработан наказ о выпуске банковских билетов, в его ведении находился эмиссионный отдел, и он непосредственно руководил вопросами выпуска банкнот; в то же время он принимал деятельное участие в разработке вопросов кредитной политики Госбанка.

Скончался от разрыва сердца 10 мая 1924 года. Прощание с одним из руководителей Госбанка вылилось в масштабное общественное мероприятие, важной частью которого стала киносъёмка – честь, которой удостаивались далеко не все высокопоставленные коммунисты. П. Н. Милюков в эмигрантской прессе высказал убеждение, что Н. Н. Кутлер при Николае II, как и при Ленине, служил государству, как «спец», – и служил именно государству, а не личности правителя. Был похоронен на Миусском кладбище.

Публикации 
 Аграрные законы 1906 года и их судьба в будущей думе. О финансовой стороне аграрной реформы. — : тип. П. П. Сойкина, 1907. — 104 с.
 Речь Н. Н. Кутлера [в 12 заседании Госуд. думы 19 марта 1907 года] и Земельный законопроект Партии народной свободы. — : тип. Спб. АО «Слово», 1907. — 16 с.

Брат П. Н. Кутлер 
Павел Николаевич Кутлер (1865—1942), родившийся  года в имении Вадбольских Лубянки Дмитровского уезда Орловской губернии, окончил в 1888 году Петровскую сельскохозяйственную академию. Управляющий Тамбовской (1899—1909) и Московской (1909—1914) казёнными палатами. Директор Департамента государственного казначейства (1914—1917). С 10 апреля 1911 года состоял в чине действительного статского советника; был награждён орденами Св. Владимира 3-й ст. (1913) и Св. Станислава 1-й ст. (1915).

После Октябрьской революции 1917 года: зав. финотделом, зав. отделом учёта госдоходов (1920—1922), управляющий отделом прямых налогов Госналога (1922—1930) Наркомата финансов СССР. Был арестован 23 августа 1930 года и приговорён к 10 годам в ИТЛ (позднее срок сокращён до 5 лет). Автор воспоминаний, которые были опубликованы в альманахе «Из глубины времён» (Вып. 11., 1999).

Примечания

Литература 
 
 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Берберова Н. Люди и ложи // Вопросы литературы. — 1990. — № 4. — С. 195.
 Николаев М. Г. Царский министр делает советские деньги. Страницы биографии Н. Н. Кутлера – одного из творцов денежной реформы 1922—1924 гг. — : Государственный исторический музей, 1999. — 141 с. : ил., портр. — ISBN 5-89076-042-2/ — 1000 экз.
 Николаев М. Г. Николай Кутлер. Жизнь в двух эпохах : страницы биографии одного из руководителей Госбанка периода НЭПа. — Москва : Экономическая газета, 2018. — 446, [1] с. : ил., портр., табл., факс. — ISBN 978-5-4319-0079-2/ — 1000 экз. 
 Политические деятели России 1917. биографический словарь. Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. — Москва: Большая Российская энциклопедия, 1993. — ISBN 5-85270-137-8.

Министры государственных имуществ Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Кадеты
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва